Алибеков Сергей Арифович (родился 16 мая 1956, Фергана, Узбекистан) — советский и узбекистанский мультипликатор: режиссёр, сценарист и художник-постановщик.

Биография 
Закончил Киргизское государственное художественное училище по специальности «скульптора».

В 1977 — 1979 годах учился в Ташкентском театрально-художественном институте.

Член Союза художников СССР с 1983 года, также является членом Союза кинематографистов СССР с 1989 года.

Работает в области станковой живописи и графики, скульптуре, керамопластике, декоративном искусстве. 

С 1984 года сотрудничал со студией «Узбекфильм», принимая участие в создании мультипликационного и игрового кино, а также в качестве режиссёра, художника-постановщика и сценариста.

Неоднократный призёр международных фестивалей анимационного кино и биенале по живописи.

С 2003 года постоянно проживает в России.

Фильмография 
 1984 — «Будет ласковый дождь», мультипликационный фильм, к/c «Узбекфильм». Художник-постановщик.
 1985 — «Золотой лист», мультипликационный фильм, к/c «Узбекфильм». Художник-постановщик.
 1986 — «Сад Хризантем», мультипликационный фильм, к/c «Узбекфильм». Художник-постановщик.
 1987 — «Вельд», полнометражный художественный фильм, к/с «Узбекфильм». Художник-постановщик.
 1988 — «Пауза», мультипликационный фильм, к/c «Узбекфильм». Режиссёр и художник-постановщик.
 1990 — «Нить», мультипликационный фильм, к/c «Узбекфильм». Режиссёр и художник-постановщик.
 1990 — «У лужи», мультипликационный фильм, ГТПО «Узбекфильм» им. К. Ярматова. Кинорежиссёр и художник-постановщик.
 2003 — «Эхограмма» анимационный фильм, к/c «Узбекфильм». Режиссёр и художник-постановщик.
 2005 — «Турецкий Гамбит», художественный фильм, «1 Канал», студия «ТРИТЭ». Художник эскизов и концептов к компьютерной графике и дизайна титров.
 2005 — «Гибель Империи», десятисерийный художественный фильм. «1 Канал», студия «ТРИТЭ». Художник эскизов и концептов к компьютерной графике.
 2007 — «Монгол», художественный фильм. Художник эскизов и концептов к компьютерной графике.
 2007 — «1612», художественный фильм. Студия «ТРИТЭ». Художник эскизов и концептов к фильму и компьютерной графике.
 2009 — «Книга Мастеров», художественный фильм. Walt Disney Pictures, студия «ТРИТЭ». Художник эскизов и концептов к фильму и компьютерной графике.

Примечания

Ссылки 
 Alibekov.net (официальный сайт художника)
 «Сергей Алибеков: аниматор, концепт-дизайнер, живописец» (интервью)
 Ferghana.ru: «Сергей Алибеков»
 Animator.ru: «Алибеков Сергей Арифович, художник, режиссёр»
 FDCulture.com: «Великий Затворник»
 Artsdt.ru: «Алибеков Сергей Арифович» (галерея работ)

Литература 
 

Выпускники Ташкентского театрального института
Современные художники России
Художники-постановщики СССР
Художники-постановщики России
Художники-постановщики Узбекистана
Члены Союза художников СССР
Члены Союза кинематографистов СССР
Мультипликаторы России
Мультипликаторы СССР